Dmitri Aleksandrovitch Ryjov (en ) né le  est un footballeur russe évoluant au poste d'attaquant.

Biographie 
Il commence sa carrière en 2006 avec le FC Academie Dimitrovgrad tout comme son coéquipier Alan Dzagoev. Il rejoint en 2008 l'élite de Russie en signant au CSKA Moscou. Son premier match se tient le  contre Terek Grozny, il entre à la  en remplacement de Chidi Odiah. Le match se termine sur le score d'un but à zéro en faveur de Terek. Il quitte le CSKA sous forme de prêt pour le FK Alania Vladikavkaz en juillet 2009, il aura au total participé à 15 matchs officiels avec le CSKA mais il n'a pas marqué une seule fois. Au début de 2010, il part de nouveau en prêt mais cette fois sous les couleurs du FK Oural Iekaterinbourg. 

Pour la saison 2011, le CSKA le prête au FK Mordovia Saransk.

Statistiques

Palmarès 
 Champion d'Europe des moins de 17 ans en 2006
 Dauphin du Championnat de Russie : 2008

Liens externes

Notes et références 

Footballeur russe
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Togliatti
Naissance en avril 1989
Joueur de l'Akademia Togliatti
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur de l'Alania Vladikavkaz
Joueur de l'Oural Iekaterinbourg
Joueur du FK Mordovia Saransk
Joueur du FK Khimki
Joueur du FK Ienisseï Krasnoïarsk
Joueur du FK Armavir
Joueur du FK Lada Togliatti
Joueur de l'Ararat Erevan